In 2011 werd het 91ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 16 januari tot 15 mei. De competitie werd in twee fases gespeeld, beide winnaars bekampten elkaar in de finale. Internacional werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2011